Natuurkunde:
inductie (elektriciteit)
 magnetische inductie of magnetische fluxdichtheid
 Wiskunde en informatica:
 inductie (wiskunde), een bewijstechniek, en verschillende soorten daarvan:
 volledige inductie
 structurele inductie
 transfiniete inductie
 inductie (anesthesie)
 inductie (filosofie), een manier van redeneren
 inductie (economie)
 inductiekookplaat, een toestel om voedsel te verwarmen
 inductie (celbiologie)